Pharnace, Pharnaces ou Pharnakès (en grec ancien , ) est un nom propre qui peut désigner :

 Pharnace (mort vers 170 av. J.-C.), roi du Pont ;
 Pharnace (mort vers 47 av. J.-C.), roi du Pont ;
 Pharnace (fl. vers 430 av. J.-C.), satrape de la Phrygie hellespontique.

en:Pharnaces